Воронцевичи  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Воронцевичи — деревня, Волковичский сельсовет, Толочинский район, Витебская область
 Воронцевичи — агрогородок, Волковичский сельсовет, Толочинский район, Витебская область